Die St.-Bavo-Kathedrale () ist die Bischofskirche des römisch-katholischen Bistums Haarlem-Amsterdam. Das Kirchengebäude wurde 1895 bis 1930 als Nachfolger der Waterstaatskirche St. Joseph errichtet. Diese Kirche war bei der Wiedererrichtung des Bistums 1855 der neue Bischofssitz anstelle der St.-Bavo-Kirche, die durch die Reformation seit 1578 zur Protestantischen Kirche gehört. 

1948 erhielt die Kirche von Papst Pius XII. den Titel einer Basilica minor.

Innerhalb der Kathedrale wurde die ehemalige Sakristei in ein kleines Museum (schatkamer) umgewandelt und zeigt historische Kunstschätze aus Haarlems katholischer Geschichte.

Baugeschichte 

Seit 1853 diente die Kirche von St. Joseph als Kathedrale, war aber für diese Aufgabe trotz Vergrößerungen zu klein. Bischof Caspar Josephus Martinus Bottemanne begann die Planung zur Errichtung einer neuen Kathedrale 1893, die auch als Pfarrkirche dienen sollte. Ursprünglich sollte Pierre Cuypers die Kirche entwerfen, aber auf Grund des Alters erhielt sein Sohn, Joseph Cuypers, den Auftrag. Cuypers entwarf, offenbar noch unter dem Einfluss seines Vaters, zunächst eine Kirche im neugotischen Stil. Doch dann – nach zahlreichen Änderungen der Entwürfe – entschied sich Cuypers für den Neuromanischen Stil mit Einflüssen aus dem Byzantinischen und dem Jugendstil. Der Bau begann 1895 mit der Errichtung des Chors und seines Kapellenkranzes. Am 1. April 1898 wurde die Kathedrale geweiht. In den Jahren von 1902 bis 1906 ging der Aufbau fort. Wegen Geldmangels verzögerte sich die Errichtung der Türme bis 1927. In diesem Zeitraum wurde Cuypers von seinem Sohn Pierre Cuypers Jr. unterstützt. 1976 wurde die Kathedrale zum Rijksmonument erklärt.

Orgel 

Die große Orgel der Kathedrale, die Willibrordorgel, wurde zwischen 1921 und 1923 durch die Firma Adema für die Sankt-Willibrorduskirche in Amsterdam gebaut und 1971 nach Haarlem versetzt. Die Orgel hat 80 Register auf vier Manualen und Pedal. Weiterhin existiert eine Adema-Orgel von 1907 und für den Chor ist eine Kabinettorgel von etwa 1800 in Gebrauch.

Siehe hierzu:
 Liste von Orgelregistern, für die einzelnen Bezeichnungen
 Koppeln: Normalkoppeln, diverse Sub- und Superoktavkoppeln

Weblinks 

 Offizielle Website der St.-Bavo-Kathedrale (niederländisch)
 St.-Bavo-Kathedrale In: holland.com (deutsch)

Einzelnachweise 

Kirchengebäude in Noord-Holland
Bauwerk in Haarlem
Römisch-katholische Kathedrale im Königreich der Niederlande
Basilica minor
 
Bavokirche
Neuromanisches Kirchengebäude
Neuromanisches Bauwerk in den Niederlanden
Disposition einer Orgel
Denkmalgeschütztes Bauwerk in den Niederlanden
Bavo
Religion (Haarlem)
Erbaut in den 1930er Jahren
Kirchengebäude in Europa